Elisabeth von Mecklenburg (auch Elisabeth zu Mecklenburg) ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Mecklenburg († 1280), Tochter von Fürst Johann I. von Mecklenburg und Ehefrau von Gerhard II. (Holstein-Plön)
 Elisabeth Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel (1685–1729), durch Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel, durch Heirat Herzogin von Mecklenburg [-Schwerin] und später Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Elisabeth von Anhalt (1857–1933), Mitglied des Hauses der Askanier und durch Heirat letzte Großherzogin von Mecklenburg im Landesteil Mecklenburg-Strelitz
 Elisabeth Albertine von Sachsen-Hildburghausen (1713–1761), Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen und durch Heirat Herzogin zu Mecklenburg [-Strelitz]
 Elisabeth zu Mecklenburg (1869–1955) Prinzessin aus dem Haus Mecklenburg und durch Heirat Großherzogin von Oldenburg
 Elisabeth von Sachsen-Weimar-Eisenach (1854–1908), Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach und Herzogin zu Sachsen sowie durch Heirat Herzogin zu Mecklenburg

siehe auch:
 Sophie Elisabeth zu Mecklenburg (1613–1676), Prinzessin von Mecklenburg, durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel